Klapp steht für:

 Klapp (Einheit), Garnmaß

Klapp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Klapp (1834–1925), waldeckscher Abgeordneter, Ehrenbürger von Bad Wildungen
 Anna Klapp (* 1840), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Klapp (1894–1975), deutscher Agrarwissenschaftler
 Friedrich Ludwig Klapp (1728–1807), waldeckischer Amtmann und später Regierungsrat
 Georg Friedrich Klapp (1772–1844), waldeckischer Pfennigmeister, Bürgermeister und Landstand
 Karl Klapp (1857–1932), deutscher Schuhmachermeister und Politiker (SPD)
 Michael Klapp (1834–1888), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Dramatiker
 Otto Klapp (1922–1986), deutscher Romanist, Bibliothekar und Bibliograf
 Richard Klapp (1841–??), deutscher Verwaltungsjurist
 Rudolf Klapp (1873–1949), deutscher Chirurg
 Wilhelm Klapp (1782–1839), waldeckischer Arzt und Landstand

Siehe auch:
 Clapp